Kostobar I (zm. 26 p.n.e.) – szwagier Heroda Wielkiego
 Kostobar II (zm. po 66) – krewny Heroda Agryppy II